

Letteratura 
Monna Lisa Cyberpunk (Mona Lisa Overdrive) – romanzo di William Gibson del 1988

Musica 
Mona Lisa Overdrive – album di Nick Laird-Clowes del 1999 (con lo pseudonimo Trashmonk)
Mona Lisa Overdrive – album dei Buck-Tick del 2003